

Geografia 
 Sintra – comune nel distretto di Lisbona, Portogallo 
 Mira-Sintra – ex freguesia nel comune di Sintra, già appartenente alla freguesia di Agualva-Cacém, Portogallo

Persone 
 Pedro da Sintra – esploratore portoghese

Altro 
 Opel Sintra – autovettura monovolume della Opel
 Palácio Nacional de Sintra – palazzo reale nella freguesia di São Martinho, Portogallo